Hamed Haddadi – cestista iraniano
 Munir El Haddadi – calciatore spagnolo naturalizzato marocchino, attaccante
 Oussama Haddadi – calciatore tunisino, difensore